

Patronyme 

 Andrea Argoli (1570-1659), mathématicien italien ; 
 Giovanni Argoli (1609-1659), écrivain et historien italien.

Voir aussi 
 (152227) Argoli, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.